Ludvig II (franska: Louis II), född 12 juli 1870 i Baden-Baden i Storhertigdömet Baden, död 9 maj 1949 i Monaco, var regerande furste av Monaco 1922–1949.

Ludvig efterträdde sin far, Albert I av Monaco. Fursten var via sin mor, lady Mary Douglas-Hamilton, brylling med drottning Victoria av Sverige.

Han gjorde karriär i den franska armén och deltog i olika franska fälttåg i Nordafrika.

Han gifte sig 24 juli 1946 med Ghislaine-Marie-Françoise Dommanget (född 13 oktober 1900, död 30 april 1991).
Han efterträddes av sin dotterson, Rainier III av Monaco, vars mor, prinsessan Charlotte av Monaco, var resultatet av en utomäktenskaplig kärleksaffär i Nordafrika.

Utmärkelser
  Riddare av Serafimerorden, 9 april 1923.
  Kommendör med stora korset av Nordstjärneorden, 1906.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar

Monacos regenter
Filatelister
Huset Grimaldi
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Kommendörer med stora korset av Nordstjärneorden
Personer i Monaco under 1800-talet
Personer i Monaco under 1900-talet
Födda 1870
Avlidna 1949
Män